łożysko – techn. część mechaniczna podtrzymująca inną jego część, umożliwiająca jej względny ruch obrotowy
 łożysko – anat. przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych
 łożysko – bot. miejsce wykształcenia się i rozwoju zalążków w zalążni słupka
 łożysko rzeki – część dna doliny rzecznej